«Isabela» se puede referir a:

Lugares 
 Isabela, localidad filipina de la provincia de Basilán.
 Isabela, localidad filipina de la provincia de Negros Occidental.
 Isabela, municipio puertorriqueño.
 Isabela, provincia filipina.
 Isabela, localidad española del municipio de La Carolina, Andalucía.
 Isabela de Sagua, localidad cubana de la provincia de Villa Clara.
 Isla Isabela, isla del archipiélago de Galápagos, Ecuador.
 La Isabela, primera ciudad fundada en el Nuevo Mundo por los españoles.

Personas 
 Isabela de Anjou (1261 o 1264–1304), reina consorte de Hungría.
 Isabela Corona (1913-1993), actriz mexicana.
 Isabela Jagellón de Hungría (1519-1559), reina consorte de Hungría, y regente del principado de Transilvania.

Otros 
 Aeropuerto Internacional La Isabela, aeropuerto dominicano.
 Isabela (Actias isabellae), especie de mariposa nocturna europea de la familia Saturniidae.
 Isabela (1970), telenovela venezolana.
 Isabela (1992), telenovela ecuatoriana.